

Patronymie 
 Cox Habbema (1944-2016) : actrice néerlandaise.
 Eddy Habbema (1947-) : réalisateur et acteur néerlandais.